Langå Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Langå Kirke (Nyborg Kommune) – en kirke i Langå Sogn i Nyborg Kommune
 Langå Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Langå Sogn i Randers Kommune